Крэ́нстон (Кра́нстон, Кре́нстон; , Cranstoun) — фамилия шотландского происхождения и топоним.

Люди 
  (1914—2000) — американский журналист и политик, сенатор США (1969—1993).
 Крэнстон, Брайан (род. 1956) — американский актёр, сценарист и режиссёр.
 Крэнстон, Толлер (1949—2015) — канадский фигурист.
 Крэнстон, Томас (1877—1954) — ирландский шахматист.

Вымышленные
  — персонаж вселенной сериала «Могучие Рейнджеры».

Топонимы 
 Кранстон — город в штате Род-Айленд, США.
 Кранстон — коммуна в провинции Альберта, Канада.